Tomás Guido,  militaire, diplomate et homme politique argentin
 General Guido (partido),  partido de la province de Buenos Aires
 General Guido (ville),  capitale de ce partido